Ducato peut désigner:
Duché en italien
Fiat Ducato un véhicule utilitaire produit par FIAT.